Bupleurum longeinvolucratum är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphyriy Nikitich Krylov. Bupleurum longeinvolucratum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
longeinvolucratum